Berendsohn ist der Familienname von:
 Doc Berendsohn (1889–1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Walter A. Berendsohn (1884–1984), deutscher Literaturwissenschaftler

Berendsohn bezeichnet außerdem:
 Berendsohn AG, Hersteller von Werbeartikeln